Medaljefordelingen ved sommer-OL 1904 gav medaljer til 10 af 12 deltagende nationer. Som ved forrige OL kunne der opstilles et blandet hold med atleter fra flere nationer.

Kilde 
 Om sommer-OL 1904 på olympic.org

Sommer-OL 1904